Макраме́ (, от  «тесьма, бахрома, кружево» или ) — техника узелкового плетения. Разновидность прикладного искусства.

Материалы 

Материалы для плетения могут быть самыми разными: пеньковая или льняная верёвки, бумажная бечёвка, кордовая или шёлковая леска, льняные, хлопчатобумажные, шёлковые или синтетические нити, плоская тесьма, сизаль. Главное — правильно подобрать узлы.

Требования к материалу для плетения макраме 

Материал для плетения макраме должен быть прочным, в меру скрученным и податливым. Для получения чёткого рельефного узора материал для плетения макраме туго скручивают.

Нити во время плетения макраме можно удлинять. Ведь не всегда можно отрезать необходимую длину нити. Можно поступить и по другому. Нужно поменять местами длинную и короткую нити. Но лучше всего прикреплять один конец нити к другому с помощью узлов. При этом лишние концы нити можно легко срезать. Очень просто соединять капроновые нити, так как они плавятся.

Приспособления 
 Струбцины небольших размеров, для крепления к столу.
 Поролоновая подушка или кусок пенопласта (для плетения изделий неправильной формы), прикрепляемые к столу или спинке стула.
 Металлические кольца для изготовления кашпо и абажуров.

См. также 
 Список узлов

Литература

Ссылки 
 Ожившая старина: история макраме
 Как плести макраме

Плетение
Народные промыслы